The Blood That Moves the Body — сингл норвезького гурту a-ha, випущений 6 червня 1988 року, з альбому Stay on These Roads.

30 березня 1992 року пісня сингл був перевиданий у версії Алана Тарні.

Музиканти 
 Пол Воктор-Савой (Paul Waaktaar-Savoy) (6 вересня 1961) — композитор, гітарист, вокалист.
 Магне Фуругольмен (Magne Furuholmen) (1 листопада 1962) — клавішник, композитор, вокаліст, гітарист.
 Мортен Гаркет (Morten Harket) (14 вересня 1959) — вокаліст.

Реліз 1988

7"

12" Single 
Сторона 1

Сторона 2

CD

Реліз 1992

12" 
Сторона 1

Сторона 2

CD

Позиції в чартах 
 #28 
 #23 
 #11 
 #5 
 #29 
 #25

Примітки

Посилання 
 Офіційне відео «The Blood That Moves the Body» на YouTube

Сингли 1988
Сингли 1992
Пісні a-ha